Ruprecht von Laurenburg ist der Name folgender Personen:
* Ruprecht von Laurenburg (um 1050–um 1110), Graf im Siegerland, erzbischöflich-mainzischer Vogt in Siegen und Graf zu Laurenburg
 Ruprecht I. (Laurenburg) († vor 1154?), Graf von Laurenburg
 Ruprecht II. (Laurenburg) († um 1159), Graf von Laurenburg